Kolu bezeichnet
 Kolu (Haapsalu), Ort in der Stadtgemeinde Haapsalu, Estland
 Kolu (Kose), Ort in der Landgemeinde Kose, Estland
 Kolu (Türi), Ort in der Landgemeinde Türi, Estland